Мошокское сельское поселение — муниципальное образование в Судогодском муниципальном районе Владимирской области России.

Административный центр — село Мошок.

География 
Территория сельского поселения расположена на юго-востоке от Судогды.

История 
Мошокский сельсовет был образован в 1920-х годах в составе Мошенской волости Судогодского уезда. С 1929 года сельсовет входит в состав Судогодского района. В 1954 году с Мошокским сельсоветом был объединен Гонобиловский сельсовет. В 1959 году сельсовету переданы упразднённые Кондряевский и Краснокустовский сельсоветы. В 1963—1965 годах сельсовет входил в состав  Муромского сельского района. В 1967 году образован Гонобиловский сельсовет (центр – деревня Гонобилово) с включением в него населённых пунктов Баркино, Вежки, Демухино, ж/д будку 17 км, Замаричье, Игнатьево, Лыткино, Красный куст, Мамоново, Митино, Останково, Павловка, Першино, Пивоварово, Пищальниково, Радилово, Синицыно, Шустово, Форино Мошокского сельсовета. В 1998 году Мошокский сельсовет преобразован в сельский округ.

Мошокское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 60-ОЗ. В его состав вошли территории посёлка Им. Воровского и бывших Краснокустовского и Мошокского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
В посёлке Воровского — ОАО «Стеклозавод имени Воровского», в посёлке — Красный Куст стеклозавод «Красный Куст»(закрыт в 2008 году).

Достопримечательности 
В селе Мошок Храм Успения Божией Матери, посёлке Воровского выстроен храм иконы Божией Матери «Достойно есть».

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодорога Владимир — Муром.

См. также 
 Савва Мошокский

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципального образования

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Судогодского района